Puhakka är ett finskt efternamn som burits av bland andra:

Antti Puhakka
Matti Puhakka
Yrjö Puhakka